Krzczonów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubelski
 Krzczonów (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Myślenicki
 Krzczonów (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Opoczyński
 Krzczonów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Lubelski
 Krzczonów (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Świdnicki
 Krzczonów (Świętokrzyskie), een dorp in het Poolse woiwodschap Świętokrzyskie, in het district Kazimierski